Шмулевич — еврейская фамилия. От мужского личного имени Шмуль (библейский Самуил).

Известные носители 
 Шмулевич, Марк (род. 1952) — бард
  (1901—1978) — раввин 
 Шмулевич, Павел — оперный певец (бас).
 Шмулевич, Пётр Кронидович (1872—1943) — издатель математической литературы, автор учебника по тригонометрии.

Однокорневые

Примечания